Maso ima više značenja:
 Maso, Verona
 Maso, Vicenza